Olsen Peak ist der Name folgender Berge in Antarktika:

* Olsen Peak (Ostantarktika) in den Darwin Mountains des Transantarktischen Gebirges
 Olsen Peak (Westantarktika) in der Sentinel Range des Ellsworthgebirges